Marine har flere betydninger:

 Marine – er en nations maritime forsvarsgren.
 Marine (StarCraft) – en primær enhed for Terran-faktionen i den fiktive verden i computerspillet StarCraft
 Marine Le Pen – en fransk politiker og leder af partiet Front National

Se også
 Danske marineministre – i perioden 1848-1905
 Deutsche Marine – den tyske marines officielle navn
 Flåde – en samling af fartøjer
 Marinekorps – flertydig
 Marineregimentet – en historisk dansk kampenhed
 Søværnet – en del af det danske forsvar, kaldes flåden eller marinen
 United States Marine Corps – et af fem værn i det amerikanske forsvar